Рохин — русская фамилия.

 Рохин, Владимир Афанасьевич (1937—2020) — советский российский скульптор, лауреат Государственной премии Коми АССР.
 Рохин, Сергей Владимирович (1991, Великий Новгород) — российский волейболист, центральный блокирующий.